9Dragons é um MMORPG (massively multiplayer online role-playing game). Desenvolvido por Indy21, uma empresa sul-coreana, 9Dragons baseia-se na Dinastia Ming, onde clãs e guerreiros treinados nas mais variadas artes do Kung-Fu sobreviviam. O Open-Beta foi disponibilizado em Janeiro de 2005, tendo, a Acclaim, os direitos para  distribuir globalmente, e, a Persistent Worlds, os direitos de distribuição na Europa. Em 15 de agosto de 2010, 9Dragons passou a ser distribuído pela companhia GamersFirst. Em 15 de agosto de 2011, foi anunciado que os direitos sobre tal jogo seriam entregues à GamesCampus (Distribuidora Europeia), e que o serviço seria redisponibilizado em 20 de setembro de 2011.

Atualmente o jogo é distribuído pela RedFox  Games https://www.playredfox.com/nine_dragons

)

 11 a 14 de fevereiro de 2016: ocorre 9Dragons Awaken CBT.
 18 de fevereiro de 2016: 9Dragons Awaken OBT começa.
 24 de fevereiro de 2016: as transferências de RF Online terminam e lançam oficialmente!
 25 de fevereiro de 2016: 9Dragons Awaken lança oficialmente

Clãs 
Os clãs em que um jogador pode entrar são baseados em vários tipos de Kung Fu, e são separados em duas facções maioresː os Clãs Brancos (leais ao Imperador) e os Clãs Negros (sem nenhuma aliança com o mesmo). Os Clãs brancos incluem: Shaolin (discípulos do sexo masculino apenas), Wu-Tang e The League of Beggars. Os Clãs Negros incluem Sacred Flower (para discípulos do sexo feminino apenas), The Brotherhood of Thieves e Heavenly Demon. Cada clã tem sua própria, mas muito similar, forma de admissão.

Os clãs são vários grupos e templos que um jogador pode entrar, todos baseados em diferentes cidades. A escolha do clã determina quais armas você vai poder usar, e quais outros clãs você vai poder se associar. Existem também "Clãs Avançados" (ainda não implementados) que você pode entrar mais tarde no jogo. Pouco se sabe sobre os Clãs Avançados, mas são supostamente bem fortes.

Classes
Para poder escolher uma classe, necessita-se de um nível mínimo que é Abrindo o Chi 1 (Opening Chi 1) e todas as missões de "Esforço sem Fim" (no caso, as últimas missões seriam dadas quando se alcançasse tal nível).
ShaolinLuohan Monk: é o guerreiro do clã, suas habilidades são baseadas na luta com a arma polearm. Seus estilos são: Bastão Quebrante (Breaking Pole) e Bastão Envolvente (Wrapping Pole).Exorcist Monk: é o "mago" do clã, suas habilidades são baseadas no estilo das Mil Palmas de Budas (Thousand Buddhas Palm). Também utilizam as artes Xumi para atacar e artes do Diamante para se defenderem.Diamond Monk: o curandeiro do clã, suas habilidades de luta são baseadas no estilo do Punho de Shaolin (Shaolin's Fists), sendo assim fazem uso das luvas. Podem usar as Artes Rulai para curar, Artes da Pureza para se beneficiarem como também as Artes do Diamante.Deva Monk: o híbrido, pode lutar tanto com o estilo Punho de Shaolin como usar o Chi. Possuem habilidades de cura e outros.

League of BeggarsVanguard Beggar: o guerreiro do clã, lutam com cajados, seus movimentos são rápidos e seus estilos são: Cajado Circulante (Circling Staff) e Cajado Dançante (Falling Staff).Dragon Beggar: o "mago" do clã, suas habilidades são baseados no estilo das Artes Do Dragão. Pode, também, utilizar as Artes Da Alma para se defender e se beneficiar.Strategist Beggar: o curandeiro, suas habilidades de luta são no estilo dos Punhos Bêbados e para lutarem tem que estarem bêbados. Podem usar as Artes Enteléquias para curar e as Artes da Alma para se beneficiarem.Spirit Beggar: o híbrido, podem usar tanto os Punhos Bêbados como as Artes Do Dragão.
Wu-Tang ClanBlue Dragon: são os guerreiros do clã Wudang, lutam com espadas, seus movimentos são suaves mas letais. Seus estilos de luta são: Espada Nuvem (Cloud Sword) e Espada Vento (Wind Sword).Black Tortoise: são os "magos" do clã Wudang, lutam com braceletes (como todo mago neste jogo). Seu estilo de luta é Arte Da Tartaruga, para se protegerem usam as Artes Da Fortificação.Red Phoenix: são os curandeiros, lutam com os punhos no qual o estilo é Punho Infinito, são (todos os outros) praticante do Tai Chi Chuan. Podem curar usando as Artes do Eremita.  White Tiger: os híbridos, podem usar tanto os punhos como o Chi.
Sacred Flower
Mistress Of War: são as guerreiras deste clã. São ágeis e seus movimentos são fatais, utilizam das rodas para lutar. Seus estilos são: Ataque Flamejante (Flaming Attack) e Ataque Celestial (Heavenly Attack).Mistress Of Spirit: a mestra do Chi do clã. Para atacar, usam as habilidades da Arte Congelante e outros, e para se protegerem utilizam as Artes Do Encantamento, e para se beneficiarem usam as habilidades da Invocação De Espírito.Mistress Of Heaven: são as curandeiras, sua arma é a adaga e seu estilo é Técnicas Da Adaga. Para beneficiar, utilizam a Invocação De Espírito e para curar utilizam as Artes Da Mestra.Mistress Of Cloud: são as híbridas, podendo utilizar tanto as adagas como os braceletes, no caso do Chi.
The Brotherhood Of ThievesWarrior Bandit: o guerreiro da irmandade. Sua arma é a lança, são fortes e selvagens. Seus estilos de luta são: Lança Penetrante (Penetrating Spear) e Lança Giratória (Whirling Spear).Armored Bandit: o "mago" da irmandade. Sua arma é o bracelete, suas habilidades de ataque vem do estilo Artes Do Imperador. Podem se beneficiar e se defenderem usando as Artes Do Corpo Blindado.Strategist Bandit: o curandeiro da irmandade. Tem, como arma, o machado. Para lutar, o estilo é Machado Feroz, para curar é o estilo Arte Da Concessão e para beneficiar é o estilo Arte Do Corpo Blindado.Taishan Bandit: o híbrido da irmandade, podendo usar tanto o machado como os braceletes no caso do Chi.

Heavenly DemonsBlood Demon: o guerreiro do clã. Sanguinário e cruel (como o próprio nome já diz), sua arma é o sabre. Seus estilos são: Sabre Flamejante (Flaming Saber) e Sabre Celestial (Heavenly Saber).Storm Demon: o "mago" do clã. Utiliza o bracelete como arma. Para atacar usa o estilo Selo Demoníaco e para se beneficiarem usam as habilidades do estilo Ferro Demoníaco.Phantom Demon: o curandeiro do clã. Utiliza a luva como arma. Seu estilo é a Mãos Sangrentas, para curar usam as habilidades do estilo Coração Demoníaco e para beneficiar usam o estilo Ferro Demoníaco.Fire Demon: o híbrido do clã, podendo usar tanto as luvas como o bracelete no caso do Chi.

OBS: Existem mais estilos, porém apenas os mais importantes foram citados. No caso dos híbridos, eles podem usar as mesmas habilidades do curandeiro. No entanto há certas habilidades que variam.

Jogando
Treinando
O jogo usa um sistema único de level, em que cada level possui 12 cheng como uma forma de sistema de sub-level. Cada vez que um personagem recebe uma mudança de título (passando de Losing Self 12 para Gathering Chi 1 por exemplo) um mini-game é requerido para upar (passar de level), e pontos extras e pontos de skill são premiados (6 pontos chi, você ganha mais dependendo da velocidade com que você conclui o mini-game).
Sistema de Combate
No 9Dragons, você tem o sistema Jogador-versus-Jogador (JvJ - PvP), e Jogador-versus-Ambiente (JvA - PvE) dependendo do servidor e mapa você estiver. Em áreas PvP, como Bloody Plains, você pode atacar qualquer jogador exceto os jogadores que são do seu próprio clã (a não ser que eles estejam mascarados). Se você matar alguém numa área PvP, você pode pegar carma. Se você matar um membro do white clan (clã branco) sendo black clan (clã negro), você ganha 30 Good Karma (Carma Bom), e vice-versa se você for white clan. Se, no entanto, você matar um membro de um black clan quando você também é um black clan, você ganha 10 Bad Karma (Carma Ruim), e vice-versa se você for white clan. Quando você coleta carma suficiente, você pode ganhar karma epithets. Existe também uma área chamada Cave of the Conqueror. Essa área possui 5 níveis. 4 são acessíveis e 1 é secreto fundo escondido. Nessa área, você pode ter tanto PvP quanto PvE. Quando você entra na caverna, você será envenenado pela Conqueror's Mist. Você precisa de certas ervas para se proteger e se você não as tiver, você morrerá lentamente.
Carma
O carma é um ponto muito importante no jogo. Como já foi comentado antes, no jogo há também relíquias próprias (especiais) que só podem ser usadas quando o jogador tiver o título que a relíquia está requerindo. As relíquias, por suas vezes, são um tanto difíceis de serem conseguidas mas possuem várias melhorias (acrescentam nos atributos).
Para cada certa quantidade de Carma Bom ou Carma Ruim, há os títulos, que são:

Carma Bom:
Investigador Do Tormento - 1 000 000 de Carma Bom
Morador No Limiar - 500 000 de Carma Bom
Mão Do Destino - 200 000 de Carma Bom
Abençoado Pelo Destino - 150 000 Carma Bom
O Altruísta - 100 000 de Carma Bom 
Herói Da Terra - 70 000 de Carma Bom
Alma Despertada - 40 000 de Carma Bom
Guerreiro Calmo - 20 000 de Carma Bom
Alma Nobre - 10 000 de Carma Bom
Coração Bravo - 1 000 de Carma Bom

Carma Ruim:
Escravo Da Condenação - 100 000 de Carma Ruim
Demônio No Limiar - 50 000 de Carma Ruim
Criação Do Inferno - 20 000 de Carma Ruim
Amaldiçoado Pelo Destino - 15 000 de Carma Ruim
O Egoísta - 10 000 de Carma Ruim
Cicatriz Da Terra - 7 000 de Carma Ruim
Alma Prisioneira - 4 000 de Carma Ruim
Guerreiro Selvagem - 2 500 de Carma Ruim
Alma Ignóbil - 1 000 de Carma Ruim
Coração Negro - 100 de Carma Ruim

Níveis do Jogo
O jogo possui vários níveis, a cada 12 de Chi alcançado (com 100%) você terá o direito de passar para outro nível. Eles são:

 Eventos 
Há apenas dois eventos típicos do game: Storm Vs Storm e White Vs Black''. Outros eventos podem ser realizados, mas dependem da distribuidora.

Ligações externas
 
 

MMORPG
Jogos eletrônicos desenvolvidos na Coreia do Sul
Jogos eletrônicos da Nexon Corporation
Jogos eletrônicos da Level Up! Games